Braniff bezeichnet:
 Braniff International Airways, ehemalige Fluggesellschaft

 Braniff (1984), Fluggesellschaft
 Braniff (1991), Fluggesellschaft

Braniff ist der Familienname von
 Carlos Braniff (* 1928), mexikanischer Segler